Портнихи () — род небольших птиц из семейства цистиколовые.

Виды 
 Краснолобая портниха Orthotomus sutorius (Pennant, 1769)
 Черногорлая портниха Orthotomus atrogularis Temminck, 1836
 Orthotomus castaneiceps Walden, 1872
 Orthotomus frontalis Sharpe, 1877 
 Лузонская портниха Orthotomus derbianus Moore, 1855
 Краснохвостая портниха Orthotomus sericeus Temminck, 1836
 Orthotomus ruficeps (Lesson, 1830)
 Краснощекая портниха Orthotomus sepium Horsfield, 1821
 Самаранская портниха Orthotomus samarensis Steere, 1890 
 Черноголовая портниха Orthotomus nigriceps Tweeddale, 1878
 Белоухая портниха Orthotomus cinereiceps Sharpe, 1877
 Orthotomus chaktomuk Mahood et al., 2013

Цистиколовые
Роды птиц